World Touring Car Championship 2015 är den elfte säsongen av FIA WTCC.

Tävlingskalender

Resultat

Förarmästerskapet

Tillverkarmästerskapet

Yokohama Drivers' Trophy

Yokohama Teams' Trophy

Externa länkar 
Officiell webbsida

Säsonger 

WTCC-säsonger
Motorsportevenemang 2015